Le sigle E952  peut désigner :

Chimie 
 l'additif E952, qui comprend l'acide cyclamique et ses sels, des édulcorants (additifs alimentaires) :
  : l'acide cyclamique
  : le cyclamate de calcium
  : le cyclamate de potassium
  : le cyclamate de sodium

Route  
  Route européenne 952 reliant Actium à Lamía en Grèce.